Бибербах:

 Бибербах (приток Майна) — река в Германии, в земле Бавария.
 Бибербах (приток Кауэрбаха) — река в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Бибербах — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Бибербах — коммуна в земле Нижняя Австрия.
Людвиг Бибербах — немецкий математик, сформулировавший гипотезу Бибербаха (теорему де Бранжа).